

Грнч'яровце-над-Парноу — село, громада округу Трнава, Трнавський край.
 Нітрянське Грнч'яровце — село, громада округу Нітра, Нітранський край.

Див. також 
 Гончарівка